

Geografia

Austria 
 Altenburg – comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Altenburg – frazione di Wilhelmsburg, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Altenburg – ex comune ora frazione di Windhaag bei Perg, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Bad Deutsch-Altenburg – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)

Germania 
 Altenburg – città nel circondario dell'Altenburger Land (Turingia)
 Altenburg – ex comune ora frazione di Alsfeld, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Altenburg – frazione di Asbach, comune nel circondario di Neuwied (Renania-Palatinato)
 Altenburg – frazione di Feldkirchen-Westerham, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Altenburg – ex comune ora frazione di Felsberg, città nel distretto di Kassel (Assia)
 Altenburg – frazione di Jülich, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Altenburg – antico nome di Almrich, ex comune ora frazione della città di Naumburg nel circondario del Burgenland (Sassonia-Anhalt)
 Altenburg – ex comune ora frazione di Nienburg, città nel circondario del Salzland (Sassonia-Anhalt)
 Altenburg – ex comune ora frazione di Reutlingen, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Italia 
 Altenburg – nome tedesco di Castelvecchio, frazione del comune di Caldaro sulla Strada del Vino nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Lettonia 
 Altenburg im Kreis Libau – antico nome tedesco di Vecpils, ex comune ora frazione del comune di Durbe (Curlandia)

Repubblica Ceca 
 Altenburg – antico nome tedesco di Staré Hrady, comune nel distretto di Jičín (Hradec Králové)

Romania 
 Altenburg – antico nome tedesco di Baia de Criș, comune nel distretto di Hunedoara (Transilvania)

Stati Uniti d'America 
 Altenburg – città nella contea di Perry (Missouri)

Svizzera 
 Altenburg o Altenburg bei Brugg – ex comune ora frazione di Brugg, città nel distretto di Brugg (Canton Argovia)

Ungheria 
 Ungarisch Altenburg – antico nome tedesco di Magyaróvár, ex comune ora quartiere della città di Mosonmagyaróvár nella provincia di Győr-Moson-Sopron (Transdanubio Occidentale)
 Wieselburg-Ungarisch Altenburg – antico nome tedesco di Mosonmagyaróvár, città nella provincia di Győr-Moson-Sopron (Transdanubio Occidentale)

Persone 
 Dietrich von Altenburg (...-1341) – religioso e militare tedesco
 Johann Ernst Altenburg (1734-1801) – compositore, organista e trombettista tedesco

Storia 
 Sassonia-Altenburg – Stato del Sacro Romano Impero e dell'Impero tedesco esistito tra il 1606 e il 1918
 Sassonia-Gotha-Altenburg – Stato del Sacro Romano Impero esistito tra il 1672 e il 1825

Altro 
 9336 Altenburg – asteroide della fascia principale
 Abbazia di Altenburg – monastero benedettino situato ad Altenburg (Austria)